Бораја је топоним који може да се односи на:
 
 Бораја - планина у Далмацији, Хрватска;
 Бораја (Шибеник) - насељено место у Далмацији, у склопу града Шибеника;
 Бораја - чест назив бројних заселака у Далмацији, Босни и Херцеговини.